Ingá (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Ingá (Niterói), wijk in Niterói in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
Ingá (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaat Paraíba